Гладковские ворота — архитектурная реплика, относящая наблюдателя к временам, когда Ревель (ныне Таллин) стал частью Российской империи, а Ревельский тракт (ныне Таллинское шоссе) по воле Петра I — главной дорогой из Петербурга в Европу.

Находится на северо-западе, в Ломоносовском районе Ленинградской области, в Оржицком сельском поселении.
Ворота расположены в 400 метрах к югу от деревни Большое Забородье, у истока Большого Забородского ручья.
Построены Гладковские ворота в 2010 году по проекту архитектора В. Чеснова на средства энтузиастов.

Ворота Ленинградской области
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
Здания и сооружения Ломоносовского района (Ленинградская область)